Die Saison 1991/92 war die 45. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation, in der sich der HC Ajoie durchsetzte und den Aufstieg erreichte. Der HC Sierre und die Young-Sprinters Neuchâtel stiegen direkt in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation. Die übrigen sechs Mannschaften mussten in einer Abstiegsrunde antreten, deren beiden Letztplatzierten direkt in die dritte Liga abstiegen. Die Punkte aus der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunde übernommen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Abstiegsrunde

Weblinks 
 

B1991
Eishockeysaison 1991/92